Ляоси может означать:
 Ляоси (провинция) — провинция КНР, существовавшая в 1949—1954 годах.
 Ляоси (нагорье)